Kuelap är ett historiskt monument i norra Peru. Kuelap var ett befäst citadell och det politiska centrumet för Chachapoya-civilisationen, en civilisation som existerade mellan 900 och 1400 e.vt.. Kuelap var omgivet av murar som var över 18 meter höga. Över 300 000 människor kan ha bott i Kuelap innan spanjorerna krossade civilisationen. Kuelap övergavs då och under århundradena sedan dess har området sakta förstörts.

Galeri

Referenser 

Ruiner i Peru